Појам Џон Пол Џоунс може да се односи на:
 Џон Пол Џоунс (адмирал), учесник Америчког рата за независност
 Џон Пол Џоунс (музичар), басиста групе Лед зепелин